Tityus surimeridensis est une espèce de scorpions de la famille des Buthidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique de l'État de Mérida au Venezuela. Elle se rencontre vers Padre Noguera.

Description 
La femelle holotype mesure .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de surimerid[a] et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, le Sud de l'État de Mérida.

Publication originale 
 González-Sponga, 2002 : « Cuatro nuevas especies del género Tityus (Scorpionida: Buthidae). » Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, , , .

Liens externes 
 The Scorpion Files : Jan Ove Rein, Trondheim, Norwegian University of Science and Technology

Notes et références 

Buthidae
Espèce de scorpions (nom scientifique)
Faune endémique de l'État de Mérida